Nebula kan syfta på:
 Nebula (musikgrupp)
 Nebula (strömningstjänst)
 Nebulapriset